Hinson :

 Jack Hinson (1807-1874), fermier du Tennessee
 Jordan Hinson (née en 1991), actrice américaine
 Maurice Hinson (1930-2015), pianiste, musicologue et professeur de musique américain